Salassa — род бабочек из семейства павлиноглазок, единственный в подсемействе Salassinae.

Классификация 
В род включают следующие виды, живущие в Восточной Азии:
 Salassa antkozlovi Brechlin, 2017
 Salassa excellens Bryk, 1944
 Salassa fansipana Brechlin, 1997
 Salassa iris Jordan, 1910
 Salassa lemaii Le Moult, 1933
 Salassa lola (Westwood, 1847)
 Salassa megastica Swinhoe, 1894
 Salassa mesosa Jordan, 1910
 Salassa olivacea Oberthür, 1890
 Salassa royi Elwes, 1887
 Salassa thespis (Leech, 1890)
 Salassa tibaliva Chu & Wang, 1993
 Salassa tonkiniana Le Moult, 1933

Примечания 

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых